

Patronyme

 Louis Cyriac Striffler (1772-1834), colonel français de la Révolution et de l’Empire ;
 Michèle Striffler (1957-), députée européenne.

Homonymie de patronyme